Sehl steht für
 Sehl, ein Stadtteil von Cochem 

Sehl ist der Familienname folgender Personen:
 Lukas Sehl (um 1515–1586), deutscher Abt im Kloster St. Marien in Trier
 Stefan Sehl (1927–2011), deutscher Lehrer und Vertriebenenfunktionär
 Thomas Sehl (Geburtsname von Schorsch Kamerun; * 1963), deutscher Sänger

SEHL steht als Abkürzung für:
 South East Hockey League

Siehe auch:
 Seel
 SEL

Abkürzung